Geschiedenis van Palestina (regio); behandelt de historie van de regio Palestina
 Geschiedenis van de staat Palestina; behandelt de historie van de Palestijnse gebieden